Католици́зм, католи́чество ( от  «всеобщий», «вселенский») — христианская конфессия, признающая власть Папы Римского и епископов, особенно в установлении доктрины, её передаче и организации богослужений и таинств. Католическая церковь считает всех крещёных в католической церкви католиками. Католицизм является крупнейшей в мире по количеству прихожан христианской конфессией, объединяя более чем 1,3 миллиарда человек. Христианство также является религией большинства во всём мире. В русском языке термин «католицизм» принято употреблять для обозначения идеологии и политики католической церкви. Слово «католичество» служит для определения индивидуального вероисповедания.

Католическая церковь сформировалась на протяжении I тысячелетия н. э. на территории Западной Римской империи и играла важную роль в истории Западной цивилизации. Отличается организационной централизацией и наибольшим числом приверженцев среди христианских церквей. Католическая церковь западного литургического обряда вместе с двадцатью тремя восточнокатолическими церквями составляет единую Католическую церковь, которая полагает себя Церковью, обладающей всей полнотой истины.

Католическая церковь рассматривает себя как единственную кафолическую церковь, основатель и Глава которой — Иисус Христос. Видимым главой Католической церкви является Папа Римский, будучи каноническим преемником апостола Петра и возглавляющий Святой Престол и город-государство Ватикан в Риме.

Главные положения вероучения изложены в Никейском, Никео-Цареградском (обычно с филиокве), Халкидонском, Апостольском и Афанасьевском Символах Веры, а также в декретах и канонах Ферраро-Флорентийского, Тридентского и Первого Ватиканского соборов. Обобщённая доктрина изложена в «Катехизисе Католической церкви».

Название 

Слово «католический», ставшее общепринятым названием для церкви, объединённой вокруг Римского престола, заимствовано из греческого языка ( — «всеобщий», от  — «по всему» или «согласно всему»). По толкованию Катехизиса Католической церкви  данный термин понимается как «вселенский», в смысле «всеобъемлющий», «всеобщий».

Впервые по отношению к церкви термин «» применён около 110 года в письме святого Игнатия к жителям Смирны и закреплён в Никейском Символе веры. После раскола церкви в 1054 году произошло её разделение на Католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную на Востоке с центром в Константинополе. Разрывы евхаристического общения Константинопольской и Римской кафедр происходили неоднократно, начиная с середины I тыс. н. э., но все разрывы I тысячелетия были преодолены.

После Реформации в XVI веке церковь использовала термин «католическая», чтобы отличить себя от различных протестантских групп, которые отделились от неё. Название «Католическая церковь» фигурирует в названии Катехизиса Католической церкви. Кроме того, этот термин использовался Папой Павлом VI при подписании шестнадцати документов Второго Ватиканского Собора.

Распространение 

Католичество — крупнейшая (по числу верующих) ветвь христианства. По данным на 2017 год в мире насчитывалось 1,313 млрд католиков. Пятью крупнейшими странами мира по общему числу католического населения являются Бразилия, Мексика, Филиппины, США и Италия.

Католицизм является основной религией во многих европейских странах (Италия, Франция, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия, Мальта и др.). Всего в 21 государстве Европы католики составляют большинство населения, в Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину.
В Западном полушарии католицизм распространён во всей Южной и Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и США.

В Азии католики преобладают на Филиппинах и в Восточном Тиморе, большое число католиков есть во Вьетнаме, в Южной Корее, Китае, Ливане (марониты) и др.

В Африке проживают, по разным оценкам, от 110 до 175 миллионов католиков. По официальным данным Католической церкви за 2017 год в Африке 234 миллиона католиков.

В Австралии и Новой Зеландии количество католиков преобладает над протестантами.

До 1917 года в Российской империи по официальным сведениям проживало более 10 млн католиков (в основном в Царстве Польском). Согласно переписи населения 1897 года общее число римско-католиков составляло 11 миллионов 468 тысяч человек. По данным на 2005 год, в России существовало 426 приходов, четверть из них не имеет храмовых зданий. Оценки общего числа католиков в России разнятся от 200 тысяч до полутора миллионов человек. Справочник «Catholic-hierarchy» приводит цифру в 789 тысяч. На Украине (в основном на западе страны) проживает около 4,7 миллионов католиков, из которых более 4 миллионов — католики восточного обряда. В Белоруссии католиков более миллиона.

Грекокатолицизм (или католицизм византийского обряда) распространён среди белорусов, словаков, венгров, румын, украинцев, русинов и мелькитов Сирии, Ливана и США; а также в незначительном количестве среди албанцев, греков, болгар, хорватов и русских. Католики других восточных обрядов проживают в Индии, на Ближнем Востоке, Египте, Эфиопии, Эритрее, Ираке и в диаспоре.

Восточнокатолические церкви используют в церковной жизни один из восточных литургических обрядов. Находятся в юрисдикции папы римского через Конгрегацию для восточных церквей — одно из отделений Римской курии, образованной в 1862 году в рамках Конгрегации по распространению веры (Propaganda Fide, ныне Конгрегация евангелизации народов), занимающейся миссионерской деятельностью Церкви. В 1917 году она была превращена папой Бенедиктом XV в автономную Конгрегацию.

Восточнокатолические церкви пребывают в полном вероисповедном и литургическом общении со Святым Престолом. Они пользуются собственным каноническим правом, отличным от принятого для Латинской церкви, в связи с чем в их адрес часто применяется термин «Церкви своего права» (sui iuris). В 1990 году Апостольский Престол обнародовал Кодекс канонов Восточных церквей, содержащий нормы канонического права, общие для всех католических церквей восточных обрядов.

Организация и управление 

Высшей, полной, непосредственной, вселенской и ординарной властью в Католической церкви обладает папа римский. Совещательными органами при папе являются коллегия кардиналов и синод епископов. Административный аппарат Церкви называется Римская курия, в состав которой входят конгрегации, суды и другие учреждения. Епископская кафедра Папы вместе с курией формируют Святой Престол, располагающийся в независимом государстве Ватикан. Святой Престол является субъектом международного права.

Всемирная Католическая Церковь состоит из Церкви латинского обряда и Восточнокатолических церквей, которые исповедуют один из восточных литургических обрядов и имеют статус «Sui iuris» (своего права). На практике это выражается в том, что эти церкви, оставаясь в общении с Папой и в Европе и в Америке имеют собственную иерархическую структуру и собственное каноническое право, обычно полностью разделяя католическую догматику. Крупнейшие Восточнокатолические церкви возглавляет Патриарх или верховный архиепископ. Восточные Патриархи и верховные архиепископы приравнены к кардиналам-епископам латинского обряда и занимают в католической иерархии место сразу же за папой.

Основной отдельной территориальной единицей является епархия, возглавляемая епископом. Некоторые важные епархии исторически носят название архиепархий. Несколько епархий (и архиепархий) могут составлять митрополию или церковную провинцию. Центр митрополии обязательно совпадает с центром архиепархии, таким образом митрополит в Католической церкви обязательно является архиепископом. В некоторых странах (Италия, США и др.) митрополии объединены в церковные регионы. Епископы большинства стран объединены в конференцию католических епископов, обладающую большими полномочиями в организации церковной жизни страны.

Епархии состоят из приходов, которые возглавляют приходские настоятели, подчинённые епископу. Настоятелю в приходе могут помогать другие священники, называемые викарными. Иногда рядом расположенные приходы объединяются в деканаты.

Особую роль в католической церкви играют так называемые институты посвящённой Богу жизни, то есть монашеские ордена и конгрегации; а также общества апостольской жизни. Институты посвящённой жизни имеют собственные уставы (утверждаемые папой), их территориальная организация не всегда соотносится с церковным епархиальным устройством. Местные единицы монашеских орденов и конгрегаций иногда подчиняются местным епархиальным епископам, а иногда непосредственно папе. Ряд орденов и конгрегаций имеют единоличного главу (Генерал ордена, генеральный настоятель) и чёткую иерархическую структуру; другие представляют собой объединение полностью автономных общин.

Коллегиальность в управлении Церковью (extra Ecclesiam nulla salus) коренится ещё в апостольских временах. Административную власть Папа проводит в соответствии с Кодексом канонического права и может советоваться со Всемирным синодом епископов. Диоцезиальные клирики (архиепископы, епископы и др.) действуют в рамках ординарной юрисдикции, то есть связанной по закону с должностью. Этим правом обладает также ряд прелатов и аббатов, а священники — в пределах своего прихода и по отношению к своим прихожанам.

Клир 

В клир входят только мужчины. Различают белое духовенство (состоящее из священников, обслуживающих епархиальные храмы) и чёрное духовенство (монашество). Как и во всех остальных исторических церквях, духовенство чётко отделено от мирян и разделяется по трём степеням священства:

 епископ (архиерей);
 священник (иерей);
 диакон.

Церковнослужители (служители Церкви, не посвящённые в сан в ходе таинства священства) имеют две степени — аколиты и чтецы — и не относятся к клиру.

Целибат обязателен для священников и епископов латинского обряда. В XX веке восстановлен институт постоянного диаконата, для постоянных диаконов целибат не обязателен, однако священником такой диакон стать уже не сможет. В восточных обрядах безбрачие обязательно только для епископов и монахов.

По данным на конец 2014 года общее количество католических епископов в мире составило 5 237 человек, число священников — 415 792, более 44,5 тысяч постоянных диаконов. Количество членов мужских монашеских орденов, не являющихся священниками, составило более 54 тысяч человек, женщин-монахинь — 682 тысячи. В католических семинариях в 2014 году обучались 116 939 семинаристов.

Вероучение 
Вероучение базируется на Священном Писании и Священном Предании. Католическая догматика приведена в Никейском символе веры и подробно описана в Катехизисе Католической Церкви, каноническое право систематизировано и изложено в Кодексе канонического права.

Священное Предание включает в себя каноны — свод правил апостолов и Вселенских Соборов, авторизованные церковью литургические тексты, богословские творения Отцов церкви, жития святых, а также обычаи церкви. При этом Предание, в понимании святоотеческой литературы, «есть жизнь Святого Духа в Церкви». Согласно догматической Конституции второго Ватиканского собора «Dei Verbum» «Священное Предание и Священное Писание составляют единый священный залог Слова Божия, вверенный Церкви». Со Священным Писанием и Священным Преданием тесно связано понятие «учительство церкви» (Магистериум). Согласно католической доктрине на «учительстве церкви» лежит обязанность аутентичного истолкования и Писания и Предания, причём учительство не превосходит Слова Божия, а служит ему.

Католическая вера провозглашает, что существует один вечный Бог в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Бог Святой Дух; Церковь — «… это продолжающееся присутствие Иисуса на земле». Церковь учит, что спасение достоверно существует только в католической церкви, но признаёт, что Святой Дух может использовать и иные христианские общины, чтобы привести людей к спасению.

Таинства 
В католичестве существует семь таинств:
 крещение
 церковный брак
 миропомазание (конфирмация)
 евхаристия
 исповедь
 елеосвящение
 священство
По учению Католической церкви, таинства — это священнодействия, в которых верные видят признаки присутствия Бога, и пути ниспослания Божьей благодати всем участникам, кто принимает веру. Таинство есть видимый образ невидимой благодати. За исключением крещения, таинства могут совершаться только католическим духовенством. Крещение — это единственное таинство, которое может быть произведено любым христианином, а в случае необходимости — даже некрещёным человеком, имеющим требуемое намерение, но лишь в случае, если нет возможности позвать священника или крещаемый находится под угрозой смерти.

Жизнь после смерти 
Вера в жизнь после смерти является частью католической веры; «четыре последние вещи» — смерть, суд, воскресение, рай или ад. Католичество учит, что сразу после смерти душа каждого человека попадает на Божий суд, основанный на поступках его земной жизни. Также в католической вере есть учение страшного суда, когда Христос будет судить сразу всех людей. Это решение, в соответствии с католическим учением, положит конец человеческой истории и ознаменует начало новой и улучшенной Божьей справедливостью. Основы, по которым будет оцениваться душа каждого человека, подробно изложены в Евангелии от Матфея.

Отличия от других христианских вероучений 

Католическое вероучение имеет ряд доктринальных положений, которые отличают её от учения других христианских конфессий:
 филиокве (filioque) — догмат об исхождении Святого Духа как от Отца, так и от Сына (но не как от разных источников);
 догмат о Непорочном зачатии Девы Марии и догмат о Её телесном вознесении;
 учение о чистилище;
 учение об индульгенциях;
 особо широкое почитание Девы Марии (hyperdulia, ὑπερδουλεία), хотя оно распространено также в Русской, Кипрской православных и в несторианских церквах;
 как у православных, почитание мучеников, святых и блаженных при различии между поклонением, подобающим одному лишь Богу (latria, λατρεία), и почитанием святых (dulia, δουλεία);
 утверждение монархической власти Римского епископа над всею Церковью как преемника апостола Петра;
 централизованность церковной организации (схожая черта с некоторыми протестантскими движениями), в отличие от автокефальности православных поместных церквей;
 утверждение о безошибочности учительства Папы Римского в вопросах веры и нравственности, провозглашаемого ex cathedra;
 нерасторжимость таинства брака; существует лишь возможность признания недействительности брака.

Богослужение 

В католичестве существуют несколько обрядов. Преобладающим обрядом является латинский или римский, распространённый по всей планете. Прочие Западные обряды ограничены территориальными рамками или рамками монашеских орденов. В северо-западной Ломбардии, кроме города Монца, около 5 миллионов человек практикуют амвросианский обряд, в городе Брага (Португалия) — брагский обряд, а в городе Толедо и ряде других испанских городов — мосарабский обряд, в которых есть ряд отличий от литургии римского обряда. Восточные обряды употребляются в богослужении восточнокатолических церквей.

Характерные черты богослужения в латинском обряде 
Подробнее смотри статьи: Месса, Литургия часов

 добавление «и Сына» (филиокве) в Никео-Константинопольский символ веры
 обязательный целибат священства
 крещение, в большинстве случаев, через возлияние воды на голову, а не погружение в воду
 совершение миропомазания только епископом (священник может преподать это таинство лишь в исключительных случаях, например, в случае смертельной опасности для принимающего таинство)
 употребление для Евхаристии, как правило, пресного хлеба, а не квасного
 причастие мирян или Телом, или Телом и Кровью Христа — и то и другое считается причастием во всей полноте; причастие священства только Телом и Кровью
 крестное знамение слева направо, а не справа налево как в византийском обряде (в том числе у православных), при этом знамение, чаще всего, совершается пятью пальцами, как символ пяти ран Христовых
 Ноги Иисуса Христа на распятии скрещены (в отличие от православия, где они лежат параллельно друг другу). При этом на католическом распятии правая нога Иисуса Христа лежит поверх левой

Богослужение до Второго Ватиканского собора традиционно совершалось на латинском языке. После данного собора совершается также и на национальных языках.

Литургия латинского обряда, месса — главное богослужебное действие, на котором совершается таинство евхаристии. Состоит из Литургии Слова (главный элемент которой — чтение Библии) и Евхаристической Литургии. Причащение в латинском обряде до Второго Ватиканского собора осуществлялось под одним видом для мирян и под двумя видами для священнослужителей. После Второго Ватиканского собора всё большее распространение получает практика причащения под двумя видами и мирян. Для таинства используется пресный хлеб — гостия.

Литургический год начинается с Адвента (Рождественского поста). Среди периодов литургического года выделяются два постных периода — Адвент и Великий Пост, два праздничных — рождественское и пасхальное время. Прочие периоды литургического года объединены под названием «рядовое время». Выделяется три ранга церковных праздников — «память» (святого или события), «праздник» и «торжество». Два главных праздника литургического года — Пасха и Рождество празднуются с октавой, то есть в течение восьми дней после самого торжества (Октава Пасхи, Октава Рождества). Три дня, предшествующих пасхальному воскресенью — Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота представляют собой вершину богослужебного годового цикла и объединены под названием Пасхальное триденствие.

Ежедневное чтение Литургии часов (бревиария) обязательно для священнослужителей и монашествующих. Миряне могут использовать бревиарий в своей личной религиозной практике.

Внелитургические богослужения включают в себя пассийные службы, в том числе Крестный путь, поклонение Святым Дарам, молитвенные процессии, храмовое общинное чтение молитв (главным образом, Розария) и т. д.

По традиции в латинском обряде дети начинают приступать к таинству евхаристии в возрасте 7-10 лет, первое Причастие ребёнка становится семейным торжеством. Конфирмация (миропомазание) проводится над подростками в возрасте 13 лет и старше.

У христиан-католиков (как западного, так и восточного обрядов) принято приветствовать друг друга восклицанием «Слава Иисусу Христу!», на которое, как правило, следует ответ «Во веки веков! Аминь!», а в некоторых общинах «Во веки слава!» или «Навеки слава!».

Социальная доктрина 
Социальная доктрина католичества наиболее развита по сравнению с другими христианскими конфессиями и течениями. В XVII веке немецкий теолог  (1626), по другим исследованиям первое авторство принадлежит Марку Антонию Доминису (1617), выдвинул знаменитую максиму: «in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas» — «в необходимом — единство, в сомнениях — свобода, во всём — любовь». Известный теолог кардинал Йозеф Хёффнер определил католическое социальное учение как «совокупность социально-философских (взятых, в сущности, из социальной природы человека) и социально-теологических (взятых из христианского учения о Спасении) знаний о сущности и устройстве человеческого общества и о вытекающих отсюда и применимых к конкретным общественным отношениям нормам и задачам строя».

Католическое социальное учение опиралось сначала на августинизм, а позже — на томизм и основывается на ряде принципов, среди которых выделяются персонализм и солидаризм. Католическая церковь предложила свою трактовку теории естественного права, сочетающую религиозные и гуманистические идеи. Первичный источник достоинства и прав личности — Бог, однако, сотворив человека как существо телесное и духовное, личностное и социальное, Он наделил его неотъемлемыми достоинством и правами. Это стало результатом того, что все люди стали равны, уникальны и причастны Богу, но имеют свободную волю и свободу выбора. Грехопадение повлияло на природу человека, но не лишило его естественных прав, а поскольку его природа до окончательного Спасения человечества неизменна, то даже Бог не властен отнять или ограничить свободу человека. По мнению Иоанна Павла II, «человеческая личность есть и должна оставаться принципом, субъектом и целью всех социальных обществ». В решениях Второго Ватиканского Собора и энцикликах Иоанна Павла II отстаивалась необходимость разделения властей и правового характера государства, при котором первичны законы, а не воля уполномоченных должностных лиц. В то же время, признавая различие и самостоятельность природы и цели Церкви и государства, католические теологи подчёркивают необходимость их сотрудничества, поскольку общей целью государства и общества является «служение одним и тем же». Одновременно католичество противостоит тенденциям закрытости государств, то есть противопоставляет «национальные традиции» общечеловеческим ценностям.

Социальное учение восточных католических церквей принципиально не отличается от социальной доктрины Римо-католической церкви, хотя некоторые поместные церкви имеют свой собственный подход к социальным проблемам, обусловленный историческими и общественно-культурными реалиями народов. В частности, Украинская Греко-Католическая Церковь делает особенный акцент на биоэтике и этике политических отношений.

Раскольнические группы на основе католических традиций 

Старокатолики откололись от Католической церкви вследствие неприятия некоторых решений Первого, и, как следствие, — Второго Ватиканского собора. Кроме того, существуют маргинальные группировки, называющие себя католиками, но непризнаваемые в качестве таковых Святым Престолом. Многие такие группы доктринально стоят на консервативной христианско-фундаменталистской платформе, фактически представляют собой свою собственную организационную автономию.

См. также 
 Кафоличность церкви
 Список католических орденов и конгрегаций
 Святая инквизиция

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

На русском языке
 
  
 Волконский А. М. Католичество и Священное Предание Востока. — Париж, 1933.
 Густерин П. Католическое духовенство по законодательству Российской империи. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-63693-6
 Иоанн Павел II. Верую в Церковь Единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую
 Католическая энциклопедия. — М.: Изд. францисканцев, 2005. — ISBN 5-89208-054-4
 Р. Конрад Вера Католической Церкви
 Лортц Й. История Церкви. — М.: Христианская Россия, 1999. — ISBN 5-87468-065-9
 Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции. — Рим-Люблин: Изд. Святого Креста, 1994.
 
 Табак Ю. Православие и католичество. Основные догматические и обрядовые расхождения.
 
 Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма.

На других языках
 Barry, Rev. Msgr. John F (2001). One Faith, One Lord: A Study of Basic Catholic Belief. Gerard F. Baumbach, Ed.D. ISBN 0-8215-2207-8.
 Bauer, Susan Wise (2010). The History of Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade. Norton. ISBN 978-0-393-05975-5.
 Bethell, Leslie (1984). The Cambridge history of Latin America. Cambridge University Press. ISBN 0-521-23225-2.
 Bokenkotter, Thomas (2004). A Concise History of the Catholic Church. Doubleday. ISBN 0-385-50584-1.
 Bunson, Matthew (2008). Our Sunday Visitor’s Catholic Almanac. Our Sunday Visitor Publishing. ISBN 1-59276-441-X.
 Bruni, Frank; Burkett, Elinor (2002). A Gospel of Shame: Children, Sexual Abuse, and the Catholic Church. Harper Perennial. p. 336. ISBN 978-0-06-052232-2.
 Robert A. Burns. Roman Catholicism after Vatican II. 2001
 Chadwick, Henry (1990), «The Early Christian Community», in McManners, John, The Oxford Illustrated History of Christianity, Oxford University Press, pp. 20-61, ISBN 0-19-822928-3
 Chadwick, Owen (1995). A History of Christianity. Barnes & Noble. ISBN 0-7607-7332-7.
 Clarke, Graeme (2005), «Third-Century Christianity», en Bowman, Alan K., Peter Garnsey and Averil Cameron. The Cambridge Ancient History dua eldono, volumo 12: The Crisis of Empire, A.D. 193—337, Cambridge University Press, pp. 589—671, ISBN 978-0-521-30199-2.
 Lisa M. Coleman et al. Basics of the Catholic Faith. 2000
 William J. Collinge. Historical Dictionary of Catholicism. 1997
 Collins, Michael; Price, Mathew A. (1999). The Story of Christianity. Dorling Kindersley. ISBN 0-7513-0467-0.
 Collinson, Patrick (1990). «The Late Medieval Church and its Reformation (1400—1600)». en John McManners. The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press. ISBN 0-19-822928-3.
 Cook, Bernard A. (2001). Europe since 1945: an encyclopedia, Volume 2. Taylor & Francis. ISBN 978-0-8153-4058-4.
 Coriden, James A; Green, Thomas J; Heintschel, Donald E. (1985). The Code of Canon Law: A Text and Commentary, Study Edition. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-2837-2.
 H. W. Crocker. Triumph — The Power and the Glory of the Catholic Church
 G Daly, Transcendence and Immanence: A Study in Catholic Modernism and Integralism
 Marcellino D’Ambrosio. Exploring the Catholic Church: An Introduction to Catholic Teaching and Practice
 Davidson, Ivor (2005). The Birth of the Church. Monarch. ISBN 1-85424-658-5.
 Deák, István (2001). Essays on Hitler’s Europe. University of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-6630-8
 Duffy, Eamon (1997). Saints and Sinners, a History of the Popes. Yale University Press. ISBN 0-300-07332-1.
 Dussel, Enrique (1981). A History of the Church in Latin America. Wm. B. Eerdmans. ISBN 0-8028-2131-6.
 Faulk, Edward (2007). 101 Questions and Answers on Eastern Catholic Churches. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-4441-9.
 Fahlbusch, Erwin (2007). The Encyclopedia of Christianity. Wm. B. Eerdmans. ISBN 0-8028-2415-3.
 Bryan T. Froehle, Mary L. Gautier. Catholicism USA: A Portrait of the Catholic Church in the United States. 2000
 Froehle, Bryan; Mary Gautier (2003). Global Catholicism, Portrait of a World Church. Orbis books; Center for Applied Research in the Apostolate, Georgetown University. ISBN 1-57075-375-X.
 Hamnett, Brian R (1999). Concise History of Mexico. Port Chester, NY: Cambridge University Pres. ISBN 0-521-58120-6.
 Hastings, Adrian (2004). The Church in Africa 1450—1950. Oxford University Press. ISBN 0-19-826399-6.
 Herring, George (2006). An Introduction to the History of Christianity. Continuum International. ISBN 0-8264-6737-7.
 P. Hughes. A Popular History of the Catholic Church
 Johansen, Bruce (2006). The Native Peoples of North America. Rutgers University Press. ISBN 0-8135-3899-8.
 Johnson, Lonnie (1996). Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510071-6.
 Kirkwood, Burton (2000). History of Mexico. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Incorporated. pp. 101—192. ISBN 978-1-4039-6258-4.
 Koschorke, Klaus; Ludwig, Frieder; Delgado, Mariano (2007). A History of Christianity in Asia, Africa, and Latin America, 1450—1990. Wm B Eerdmans Publishing Co. ISBN 978-0-8028-2889-7.
 Kreeft, Peter (2001). Catholic Christianity. Ignatius Press. ISBN 0-89870-798-6.
 Hans Kung. The Catholic Church: A Short History (Modern Library Chronicles)
 Lahey, John (1995). «Roman Curia». in McBrien, Richard; Attridge, Harold. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. HarperCollins. ISBN 978-0-06-065338-5.
 Le Goff, Jacques (2000). Medieval Civilization. Barnes & Noble. ISBN 0-631-17566-0.
 Leith, John (1963). Creeds of the Churches. Aldine Publishing Co. ISBN 0-664-24057-7.
 MacCulloch, Diarmaid (2010). Christianity: The First Three Thousand Years. Viking. ISBN 978-0-670-02126-0. origine publikigita en 2009 fare de Allen Lane, kiel A History of Christianity
 MacCulloch, Diarmaid (2003). The Reformation. Viking. ISBN 0-670-03296-4.
 MacMullen, Ramsay (1984), Christianizing the Roman Empire: (A.D. 100—400). New Haven, CT: Yale University Press, ISBN 978-0-585-38120-6
 Markus, Robert (1990), «From Rome to the Barbarian Kingdom (339—700)», en McManners, John, The Oxford Illustrated History of Christianity, Oxford University Press, pp. 62-91, ISBN 0-19-822928-3
 Marthaler, Berard (1994). Introducing the Catechism of the Catholic Church, Traditional Themes and Contemporary Issues. Paulist Press. ISBN 0-8091-3495-0.
 Marvin, John Wade (2008). «The Occitan War: a military and political history of the Albigensian Crusade, 1209—1218.» Cambridge University Press. ISBN 0-521-87240-5
 Richard P. McBrien, ed. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. 1995
 McDonough, Elizabeth. (1995). «Cardinals, College of». en McBrien, Richard; Attridge, Harold. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. HarperCollins. ISBN 978-0-06-065338-5.
 J. L. McKenzie. The Roman Catholic Church
 McManners, John (1990). «The Expansion of Christianity (1500—1800)». en McManners, John. The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press. ISBN 0-19-822928-3.
 Morris, Colin (1990). «Christian Civilization (1050—1400)». en McManners, John. The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press. ISBN 0-19-822928-3.
 Murray, Chris (1994). Dictionary of the Arts. Helicon Publishing Ltd. ISBN 0-8160-3205-X.
 Noble, Thomas; Strauss, Barry (2005). Western Civilization. Houghton Mifflin Company. ISBN 978-1-84603-075-8.
 Norman, Edward (2007). The Roman Catholic Church, An Illustrated History. University of California Press. ISBN 978-0-520-25251-6.
 O’Collins, Gerald; Farrugia, Maria (2003). Catholicism. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-925995-3.
 John O’Grady. Roman Catholic Church: Its Origin & Nature
 Payne, Stanley G (2008). Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II. Yale University Press. ISBN 0-300-12282-9.
 Phayer, Michael (2000). The Catholic Church and the Holocaust, 1930—1965. Indiana University Press. ISBN 0-253-33725-9.
 Pollard, John Francis (2005). Money and the Rise of the Modern Papacy, 1850—1950. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81204-7.
 Rhodes, Anthony (1973). The Vatican in the Age of the Dictators (1922—1945). Holt, Rinehart and Winston. ISBN 0-03-007736-2.
 Riley-Smith, Jonathan (1997). The First Crusaders. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-00308-0.
 Ring, Trudy; Salkin, Robert M; La Boda, Sharon (1996). International Dictionary of Historic Places Volume 3: Southern Europe. Chicago: Fitzroy Dearborn. p. 590. ISBN 978-1-884964-02-2.
 Schama, Simon (2003). A History of Britain 1: At the Edge of the World?. BBC Worldwide. ISBN 0-563-48714-3.
 Scheina, Robert L. (2007). Latin America’s Wars: The Age of the Caudillo. Brassey’s. ISBN 1-57488-452-2.
 Schreck, Alan (1999). The Essential Catholic Catechism. Servant Publications. ISBN 1-56955-128-6.
 Stacy, Lee (2003). Mexico and the United States. Marshall Cavendish. ISBN 0-7614-7402-1.
 Solt, Leo Frank (1990). Church and State in Early Modern England, 1509—1640. Oxford University Press. ISBN 0-19-505979-4.
 Vatikano, Centra Statistika Oficejo (2007). Annuario Pontificio (Jarlibro Papa, itale). Libreria Editrice Vaticana. ISBN 978-88-209-7908-9.
 Vidmar, John (2005). The Catholic Church Through the Ages. Paulist Press. ISBN 0-8091-4234-1.
 Wilken, Robert (2004). «Christianity». in Hitchcock, Susan Tyler; Esposito, John. Geography of Religion. National Geographic Society. ISBN 0-7922-7317-6.
 Woods Jr, Thomas (2005). How the Catholic Church Built Western Civilization. Regnery Publishing, Inc. ISBN 0-89526-038-7.

Ссылки 

 Официальный сайт Святого Престола
 Катехизис католической церкви
 Католическая энциклопедия
 Ю. Табак. Православие и Католичество. Основные догматические и обрядовые расхождения
 Католический медиапортал: Видео, Музыка, Документы и Изображения
 Святые и блаженные Католической Церкви
 Кн. А. Волконский. Католичество и священное предание Востока
 Католики в России

 
Западное христианство
Восточное христианство